Генеральный прима́р муниципия Кишинёв () — высшее должностное лицо (мэр) города Кишинёв. Первым примаром Кишинёва стал Николай Костин. Нынешним примаром с 4 ноября 2019 является Ион Чебан.

История 
В 1990 году в Молдавской ССР был восстановлен институт примарства. Согласно статье 119 кодекса о выборах Республики Молдова, примар Кишинёва избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года.

Выборы 1994 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли в 1994 в один тур. Победу одержал независимый кандидат Серафим Урекян.

Выборы 1999 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 23 мая 1999 в один тур. Победу одержал независимый кандидат Серафим Урекян.

Выборы 2003 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 25 мая 2003 в два тура. Второй тур выборов прошёл 8 июня 2003, в который вышли два кандидата — независимый кандидат Серафим Урекян и Василий Згардан (представитель Партии коммунистов Республики Молдова). Победу одержал Серафим Урекян.

Выборы 2005 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва 10 июля 2005 были признаны несостоявшимися, так как в них участвовали только 27 % избирателей. В повторных выборах 24 июля 2005 приняли участие всего 19,8 % избирателей. Эти выборы также были признаны несостоявшимися из-за участия менее одной третьей избирателей, включённых в избирательные списки. Следующие выборы проводились 27 ноября 2005. 22,42 % избирателей было недостаточно для признания выборов. Ещё одна попытка провести выборы примара столицы была предпринята 11 декабря 2005. На этот раз на избирательные участки явились 22,62 % жителей Кишинёва. Примар так и не был избран. С 2005 года до 2007 исполняющим обязанности примара был Василий Урсу. 25 января 2007 Василий Урсу был назначен министром транспорта, а и. о. примара Кишинева стал Вячеслав Иордан, бывший заместитель Урсу.

Выборы 2007 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 3 июня 2007 в два тура. Второй тур прошёл 17 июня 2007, в который вышли два кандидата — Вячеслав Иордан (представитель Партии коммунистов Республики Молдова) и Дорин Киртоакэ (представитель Либеральной Партии). Победу одержал Дорин Киртоакэ.

Выборы 2011 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 5 июня 2011 в два тура. Второй тур прошёл 19 июня 2011. Изначально в избирательной гонке должны были участвовать 15 кандидатов, однако 2 кандидата вышли из избирательной кампании до даты выборов. По результатам первого тура во второй тур вышли два кандидата — Игорь Додон (представитель Партии коммунистов Республики Молдова) и Дорин Киртоакэ (представитель Либеральной Партии). Победу одержал Дорин Киртоакэ.

Выборы 2015 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли на 14 июня 2015 в два тура. Второй тур прошёл 28 июня 2015, в который вышли два кандидата — Зинаида Гречаный (представитель Партии социалистов Республики Молдова) и Дорин Киртоакэ (представитель Либеральной партии). Победу одержал Дорин Киртоакэ.

Выборы 2018 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 20 мая 2018 в два тура. Данные выборы являются досрочными, после того как 16 февраля 2018 Дорин Киртоакэ объявил о своей отставке будучи отстранённым от должности в результате его ареста и нахождения под уголовным преследованием по делу о платных парковках. Второй тур прошёл 3 июня 2018, в который вышли два кандидата — Ион Чебан (представитель Партии социалистов Республики Молдова) и Андрей Нэстасе (представитель Политической партия «Платформа Достоинство и Правда»). Победу одержал Андрей Нэстасе.

Выборы 2019 года 

Очередные выборы на должность генерального примара муниципия Кишинёва прошли 20 октября 2019 в два тура.

Список примаров Кишинёва

Примечания

Ссылки 
 Выборы генерального примара муниципия Кишинэу @ alegeri.md